Мужской гандбольный турнир на летних Олимпийских играх 2008 состоялся с 10 по 24 августа в Пекинском Дворце спорта Олимпийского спорткомплекса и Пекинском Государственном дворце спорта. В турнире участвовали 12 команд в двух группах. По четыре лучшие команды выходили в плей-офф, не вышедшие из группы разыгрывали места в утешительном турнире. Этот турнир завершал программу летних Олимпийских игр 2008 года.

Победу одержала сборная Франции, которая не могла выиграть Олимпийские игры с 1992 года, серебряным призёром стала неожиданно сборная Исландии. Бронзовым призёром стала команда Испании. Сборная России уступила будущим чемпионам на стадии 1/4 финала и заняла итоговое 6-е место.

Квалификация участников

Составы

Групповой этап

Группа А

Группа В

Классификация

Матчи за 5-8 места

Матч за седьмое место

Матч за пятое место

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Итоги

Ссылки 
 Результаты турнира на сайте Sports-Reference.Com